Iod se poate referi la:
Un element chimic, vezi Iod
O localitate din județul Mureș, vezi Iod